El Torneig de Stuttgart 2014, oficialment conegut com a MercedesCup 2014, és una competició tennística jugada sobre terra batuda que està inclosa dins de les sèries 250 de l'ATP. La 37a edició del torneig es va celebrar entre el 5 i el 13 de juliol de 2014 al Tennis Club Weissenhof de Stuttgart, Alemanya.

El tennista castellonenc Roberto Bautista Agut va guanyar el segon títol de la temporada i de la seva carrera.

Quadre individual masculí

Quadre dobles masculins

Enllaços externs 
 Web oficial  
 Quadre individual masculí 
 Quadre dobles masculins 

2014
ATP World Tour 2014